Summer Nights eller Summer Night kan syfta på:

Summer Nights (John Travolta & Olivia Newton-John-låt) – sång med John Travolta och Olivia Newton-John från filmen Grease
 Summer Nights (låt av Neil Sedaka) – en låt av Neil Sedaka och Phil Cody
Summer Nights (Van Halen-låt) – sång med Van Halen
Summer Nights (sång med Marianne Faithfull) – sång med Marianne Faithfull
 Summer Nights (Stevie B album) – ett musikalbum av Stevie B från 1998
 Summer Night (EP av Twice) – EP av Twice från 2018
 Summer Night (musikalbum) – ett musikalbum från 2001 med jazzpianisten Elise Einarsdotter och sångerskan Lena Willemark

Se även
Summer Night City – ABBA-låt från 1978